We est la traduction anglaise du pronom personnel 'Nous'.

We peut aussi faire référence à :

Musique 
 We, un album de Arcade Fire, sorti en 2022,
 , un groupe de rock norvégien.

Sigle 
 WeSC ou WE, une marque de vêtements d'origine suédoise,
 Week-end, ou fin de semaine,
 We, le Watt électrique.

Voir aussi